Комедии — жанровый раздел творчества Уильяма Шекспира, включающий почти половину его пьес. Впервые эта группа произведений была выделена в Первом фолио 1623 года. Специалисты причисляют часть комедий к «романтическим произведениям», часть — к «проблемным пьесам». Первым произведением этого жанра стала «ученическая» «Комедия ошибок», и впоследствии Шекспир регулярно обращался к комедиям, чередуя их с трагедиями и историческими хрониками.

Список комедий 
 Всё хорошо, что хорошо кончается
 Как вам это понравится
 Комедия ошибок
 Бесплодные усилия любви
 Мера за меру
 Венецианский купец
 Виндзорские насмешницы
 Сон в летнюю ночь
 Много шума из ничего
 Перикл
 Укрощение строптивой
 Буря
 Двенадцатая ночь
 Два веронца
 Два знатных родича
 Зимняя сказка

 
Шекспир
Списки произведений Уильяма Шекспира